Тайбэй:

 Тайбэй — столица Китайской Республики.
 Тайбэй 101 — небоскрёб, расположенный в столице Китайской Республики — Тайбэе.